Lafoeina är ett släkte av nässeldjur. Lafoeina ingår i familjen Campanulinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Lafoeina